Messier 9 (M9), een object aan de sterrenhemel
 M9, een maat metrisch schroefdraad
 Beretta M9, een pistool
 een verkeersweg:
 M9 (Groot-Brittannië)
 M9 (Hongarije)
 M9 (Ierland)
 M-9 (Kosovo)
 M9 (Mashreq)
 M-9 (Montenegro)
 M09 (Oekraïne)
 M-9 (Rusland)
 M9 (Servië)
 M9 (Wit-Rusland)
 een voormalige verkeersweg:
 M9 (Joegoslavië)